

Geografia

Francja 
Niderlandzka nazwa miejscowości:
 Étaples

Niemcy 
 Stapel - część gminy Altmärkische Höhe w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Stapel - gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby 
 August Stapel - niemiecki architekt
 Huub Stapel - niderlandzki aktor